Доњи Ораховац може да се односи на:

 Доњи Ораховац (Котор), насеље у општини Котор, Република Црна Гора
 Доњи Оровац (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ